AS-6 steht für:
 Sack AS-6, deutsches Nurflügelflugzeug
 AS-6 Kingfish (NATO-Code), siehe Raduga Ch-26, sowjetischer Seezielflugkörper
 AS-6 Poisk-2, ein sowjetischer Tauchboot welches vom Bergungsschiff Kommuna aus eingesetzt wurde

Abkürzung